Der Volkswagen Magotan ist ein Pkw der Mittelklasse. Es wird vom chinesischen Automobilhersteller FAW-Volkswagen als Schwestermodell zum europäischen VW Passat seit 2007 in Changchun gebaut. Als Passat wird in China ein anderes Modell verkauft. Dieser wird bei Shanghai Volkswagen gebaut.

1. Generation (2007–2011) 

Erhältlich war der 2007 eingeführte Magotan anfangs ausschließlich als viertürige Stufenhecklimousine auf Basis des VW Passat B6. Im Spätjahr 2010 folgte ein Kombi unter dem eigenständigen Modellnamen VW Variant. Den Namen Magotan wollte Volkswagen nicht verwenden, da der Kombi im Gegensatz zur Limousine nicht in China gebaut, sondern aus Deutschland importiert wurde. Da der Variant deshalb deutlich teurer war, wollte der Hersteller die beiden Varianten voneinander abgrenzen.

Technische Daten

2. Generation (2011–2016) 

Im Dezember 2011 wurde die zweite Generation des Magotan auf Basis des VW Passat B7 eingeführt. Der Magotan Variant sowie der ab September 2012 angebotene Magotan Alltrack stammen jedoch nicht aus chinesischer Produktion, sondern wurden im Volkswagenwerk Emden hergestellt. Im Gegensatz zum Vorgängermodell wurde für diese beiden Varianten nun auch der Name Magotan verwendet. Die in China gebaute Limousine ist im Vergleich zur Europaversion knapp zehn Zentimeter länger.

Technische Daten

3. Generation (seit 2016) 

Von der am 20. Juli 2016 eingeführten, auf dem VW Passat B8 aufbauenden dritten Generation werden in China wieder der VW Variant, der VW Alltrack und die Langversion VW Magotan gebaut. Seit Dezember 2019 wird der Magotan auch als Plug-in-Hybrid mit dem Antrieb aus dem Passat GTE angetrieben. Eine überarbeitete Version der Limousine debütierte im September 2022.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Kombi
Hybridelektroautomodell
FAW-Volkswagen